Il Campionato di calcio di Mayotte denominato Mayotte Division Honneur è la massima divisione calcistica dell'isola di Mayotte, creata nel 1992.

Mayotte Division Honneur Clubs - formazioni 2008
Foudre 2000 de Dzoumogné
Tchanga SC  (M'tsangamoudji)
FC Mtsapéré
AS Sada
FCO de Tsingoni
FC Kani-Bé
Rosador de Passamainty
Miracle du Sud  (Bouéni)
Racine du Nord d'Acoua
ASC Kawéni
UCS Sada
Abeilles de M'tsamboro

Albo d'oro

 1992: AS Sada
 1993: AS Rosador (Passamainty)
 1994: AS Rosador (Passamainty)
 1995: AS Rosador (Passamainty)
 1996: not known
 1997: AS Rosador (Passamainty)
 1998: AS Sada
 1999: AS Rosador (Passamainty)
 2000: AS Rosador (Passamainty) 
 2001: AS Rosador (Passamainty) 
 2002: FC Kani-Bé

 2003: FC Kani-Bé
 2004: AS Sada
 2005: FC Mtsapéré
 2006: FC Mtsapéré
 2007: FC Mtsapéré
 2008: FC Mtsapéré
 2009: AS Rosador (Passamainty)
 2010: FC Mtsapéré
 2011: Abeilles (M'tsamboro)
 2012: FC Koropa
 2013: FC M'tsapéré

Collegamenti esterni

Mayotte
Mayotte